Lupien ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Lupien (1954–2021), kanadischer Eishockeyspieler und Spielerberater
 Isaac Lupien (* 1995), kanadischer Schauspieler, Tänzer, Tanzlehrer und Choreograf
 Tabitha Lupien (* 1988), kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Tony Lupien (1917–2004), US-amerikanischer Baseballspieler
 Yannick Lupien (* 1980), kanadischer Schwimmer

Siehe auch:
 Saint-Lupien, Gemeinde im nordfranzösischen Département Aube
 Lupin